Highland Township (comté d'Adams, Pennsylvanie)
Highland Township (comté d'Elk, Pennsylvanie)
Highland Township (comté d'O'Brien, Iowa)
Highland Township (comté d'Oregon, Missouri)
Highland Township (comté de Chester, Pennsylvanie)
Highland Township (comté de Clarion, Pennsylvanie)
Highland Township (comté de Clayton, Iowa)
Highland Township (comté de Greene, Iowa)
Highland Township (comté de Grundy, Illinois)
Highland Township (comté de Lewis, Missouri)
Highland Township (comté de Tama, Iowa)
Highland Township (comté de Wapello, Iowa)
Highland Township (comté de Washington, Iowa)
Highland Township (comté de Winneshiek, Iowa)